Захаріас — ім'я та прізвище грецького походження.
 Ім'я:
 Захаріас Топеліус — фінляндський письменник і поет;
 Конрад Захаріас Лоренц — австрійський зоолог;
 Прізвище:
 Бейб Захаріас — американська спортсменка;
 Джей Ді Захаріас — українсько-американський кінопродюсер;
 Гельмут Захаріас — німецький скрипаль.